Paavilainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), joueur d'échecs finlandais
Käpy Paavilainen (née en 1947), architecte finlandaise
Simo Paavilainen (né en 1944), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois